Альма́гро ( — вохра) — назва багатьох географічних об'єктів в іспаномовних країнах:

 Альмагро (Іспанія) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Сьюдад-Реаль.
 Альмагро (Куба) — муніципалітет у кубинській провінції Матансас.
 Альмагро (Перу) — місто у перуанській провінції Чінча.
 Альмагро (Філіппіни) — місто у філіппінській провінції Самар.
 Альмагро (Буенос-Айрес) — район міста Буенос-Айреса.

Альма́гро () — поширене в іспаномовних країнах прізвище, яке носили такі люди:

 Ніколас Альмагро — іспанський тенісист-професіонал.
 Дієго де Альмагро — іспанський конкістадор.
 Мельчор Фернандес Альмагро — літературний критик та історик.

Іспанські прізвища